Дмитрий Сергеевич Ульянов:
 Ульянов, Дмитрий Сергеевич (род. 1983) — российский горнолыжник.
 Ульянов, Дмитрий Сергеевич (род. 1993) — украинский футболист.